Рубинс (Rubins) — фамилия.

Известные носители:
 Рубинс, Кэтлин (род. 1978) — астронавт НАСА.
 Рубинс, Нэнси (род. 1952) — американская художница.